La Fée est une chanson de la chanteuse française Zaz sortie en 2011.
 La Fée est un film de Fiona Gordon, Dominique Abel et Bruno Romy sorti en 2011.
 La Fée est un film d'Anna Melikian sorti en 2020.

Voir aussi 
 Fée